A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 13-án rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet az orosz Szvetlana Ismuratova nyerte, a távot közel negyvenkilenc és fél perc alatt teljesítette, egyetlen lövőhibával. Az ezüstérmet a német Martina Glagow, a bronzot pedig az ugyancsak orosz Albina Ahatova nyerte.

Magyarországot képviselő Gottschall Zsófia a 80. helyen zárt, nyolc lövőhibával és több mint huszonöt és fél perces időhátránnyal.

A verseny végén az orosz Olga Piljova végzett a második helyen, viszont doppingvétség miatt utólag kizárták.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

N150